Гранитное () — село (до 2011 - поселок)  в Никольском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 285 человек. Почтовый индекс — 87042. Телефонный код — 6246. Код КОАТУУ — 1421781603.

Население 
По данным переписи 2001 года население села составляло 285 человек: 

 24,91% - украинцы 
 74,39% - русские

Местный совет 
87042, Донецкая обл., Никольский р-н, с-ще Зоря, ул. Октябрьская, б. 5, 2-55-25

Ссылки 
 Гранитное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Примечания 

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)